Nassau-Hadamar – stato tedesco del passato
 Contea di Nassau-Hadamar
 Francesco Alessandro di Nassau-Hadamar – nobile tedesco
 Giovanni Ludovico di Nassau-Hadamar – nobile tedesco
 Maurizio Enrico di Nassau-Hadamar – nobile tedesco